Worship () steht für:

 Body worship, eine sexuelle Praktik
 Praise and Worship, moderne Lobpreisung und Anbetungslieder
 Worship, eine Funeral-Doom-Band
 Acherontas, eine als Worship gegründete griechische Band